Юлдусский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и сельское поселение в Шадринском районе Курганской области Российской Федерации.

Административный центр — село Юлдус.

С 23 декабря 2021 года Законом Курганской области от 10.12.2021 № 140 муниципальный район был преобразован в муниципальный округ, в административном районе упразднён сельсовет.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Курганской области от 4 ноября 2004 года № 757 «Об установлении границ муниципального образования Юлдусского сельсовета, входящего в состав муниципального образования Шадринского района».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Шадринского района
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году